Mundos opuestos (Colombie)
 Mundos opuestos (Chili)
 Mundos opuestos, une série télévisée mexicaine